

Pseudonyme 

 Vicomtesse de Renneville (1811-1890), écrivaine française.

Toponyme 

 Renneville, commune française des Ardennes ;
 Renneville, commune française de l’Eure ;
 Renneville, commune française de la Haute-Garonne ;
 Renneville, ancienne commune française de la Marne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France